"Don't Stop the Party" (canção de Black Eyed Peas) – canção lançada em 2011
"Don't Stop the Party" (canção de Pitbull) – canção lançada em 2012